Автомагистралната мрежа в Румъния (румънски: Autostrăzi; ед.ч. Autostradă) има изградени към декември 2020 г. – 915 км.

Свързане с България до 2010 година не е предвидено. На 14 юни 2013 г. при откриването на моста Нова Европа румънският министър-председател Виктор Понта заявява, че Румъния планира магистрала от Калафат до Крайова.

Предвидено е през 2012/2014 г. да се свърже с автомагистралната мрежа на ЕС посредством унгарската магистрална мрежа.

За ползването на румънските магистрали е нужна винетка (2010 г. – 28 леи годишно за лек автомобил).

Списък на румънските автомагистрали

Външни препратки 
 Национала агенция по пътищата (Румъния)
 Страницата отхвърления изпълнител (Bechtel) на магистрала Трансилвания
 Форум за румънските инфраструктурни проекти (английски)

Източници 

 А7 - Бакъу